2 miejscowości w Polsce:
 Bobrowo-Kolonia – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bobrowo
 Bobrowo-Kolonia – kolonia w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Golina